Горан Іванишевич — хорватський тенісист, єдиний в історії Вімблдону гравець, який здобув перемогу, отримавши на турнір спеціальне запрошення організаторів — вайлд-кард, бронзовий медаліст Олімпійських ігор.
 Іван Іванишевич — сербський шахіст, гросмейстер.
Прізвища